Xicohténcatl puede referirse a:

 Xicohténcatl Axayacatzin o Xicohténcatl el joven: Héroe tlaxcalteca enemigo de los españoles e hijo de Xicohténcatl Huehue.
 Xicohténcatl Huehue o Xicohténcatl el viejo: Fue orador y poeta, hijo de Atzahua.